Tomasz Dolabella – włoski malarz
 Dado Dolabella – brazylijski aktor i piosenkarz
 Jean Dolabella – brazylijski perkusista
 Gnaeus Cornelius Dolabella – rzymski konsul